

Лумініца () — село у повіті Констанца. Входить до складу комуни Корбу.
 Лумініца () — село у повіті Тулча. Входить до складу комуни Тополог.

Лумініца () — село у Ніспоренському районі.